Rose Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg;
 Rose Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg.